Sebastián Vega puede referirse a estas personas

Sebastián Vega (1988-), baloncestista argentino.
Sebastián Vega (1987-), actor colombiano.
Sebastián Vegas (1996-), futbolista chileno.